Monsieur Hawarden (film) - Belgisch/Nederlandse film uit 1968, gebaseerd op onderstaande novelle
 Monsieur Hawarden (novelle) - novelle van Filip De Pillecyn